

Antropologia 
 Seminole – popolazione di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Seminole – città della Contea di Pinellas, Florida
 Seminole – città della Contea di Seminole, Oklahoma
 Seminole – capoluogo della Contea di Gaines, Texas

Altro 
 Seminole – cratere di Marte
 Seminole – film del 1953 diretto da Budd Boetticher
 I Seminole – gruppo musicale beat italiano